Cook County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cook County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 95000714
 Cook County Courthouse (Minnesota), NRHP-Nr. 83000902